La paroisse Sainte Thérèse des Collines est une circonscription administrative de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des  18 anciennes paroisses de la région.

Organisation 

La paroisse Sainte Thérèse des Collines est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Laon du diocèse. Son siège se situe à Laon même si aucune ancienne paroisse de Laon n'a été incorporé à cette paroisse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Laon. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Laïque En Mission Ecclésiale

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Sainte Thérèse des Collines sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Sainte Thérèse des Collines